Stormhatt kan vara:

 Stormhattssläktet – ett växtsläkte i familjen ranunkelväxter
 Stormhatt – en typ av hård herrhatt med yta av siden, sammet eller filt och cylinderformad kulle, se cylinderhatt
 Stormhatt (adelsätt) – en adlig ätt.
 Stormhatt – en hjälm använd vid stormning och som heraldiskt återges i Sundsvalls kommunvapen, och medeltida ätter som Tysk och Kettelhodt.